В Соединённых Штатах Америки насчитывается 12 округов с названием Полк (), десять из которых названы в честь 11-го президента США Джеймса Полка:

 округ Полк — штат Айова.
 округ Полк — штат Арканзас.
 округ Полк — штат Висконсин.
 округ Полк — штат Джорджия.
 округ Полк — штат Миннесота.
 округ Полк — штат Миссури.
 округ Полк — штат Небраска.
 округ Полк — штат Орегон.
 округ Полк — штат Северная Каролина.
 округ Полк — штат Теннесси.
 округ Полк — штат Техас.
 округ Полк — штат Флорида.

Примечания